Friesen steht für:
 Friesen, germanischer Volksstamm
 Friesen (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Friesen (Adelsgeschlecht), fränkisches Adelsgeschlecht
 Die Friesen, friesische Regionalpartei
 Holstein-Friesian, Rinderrasse, siehe Holstein-Rind

Friesen ist der Name folgender Orte:
 Friesen (Hirschaid), Ortsteil des Marktes Hirschaid, Landkreis Bamberg, Bayern
 Friesen (Kronach), Ortsteil der Stadt Kronach, Landkreis Kronach, Bayern
 Friesen (Reichenbach), Ortsteil der Großen Kreisstadt Reichenbach im Vogtland, Vogtlandkreis, Sachsen
 Friesen (Thurnau), Ortsteil des Marktes Thurnau, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Friesen (Haut-Rhin), Kommune im Oberelsass, Frankreich

Siehe auch:

 Friese (Begriffsklärung)
 Corps Frisia Göttingen
 Friesland (Begriffsklärung)